improwizacja (literatura)
 improwizacja (muzyka)
 improwizacja (teatr)
 Wielka improwizacja